Michael Rosing ist der Name folgender Personen:

* Michael Rosing (Schauspieler) (1756–1818), dänischer Schauspieler
 Michael Rosing (Dichter) (1830–1904), dänischer Dichter
 Michael Rosing (Politiker) (* 1968), grönländischer Politiker